Guizzardi ist der Familienname folgender Personen:
 Laurindo Guizzardi (1934–2021), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Foz do Iguaçu
 Pio Guizzardi (1879–1944), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Bologna